Luiz Felipe Scolari (1948) — treinador e ex-futebolista brasileiro
Felipão (cantor) (1983) — cantor brasileiro
Estádio Municipal Dr. Waldemiro Wagner — estádio de futebol localizado em Paranavaí, Paraná, Brasil
Estádio Municipal Felipe Raulino — estádio de futebol localizado em Altos, Piauí, Brasil

Ver também

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de esportes
Desambiguações de música